VM i snooker 1989, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 15 april–1 maj 1989. Steve Davis vann sin tredje raka titel, och sin sjätte VM-titel totalt.

Händelser under turneringen 
 Segermarginalen i finalen mellan Steve Davis och John Parrott blev den största i modern tid: Davis vann med 18–3. Det behövdes alltså bara spelas tre sessioner av finalen mot normalt fyra. Davis ledde med 13–3 efter första dagens spel och vann de återstående fem framen på en dryg timma.

 Steve Davis sjätte och sista titel gjorde att han kom upp i lika mångra segrar som Ray Reardon gjorde under 1970-talet.

 För första gången sedan sin debut i VM 1972, som han vann, lyckades Alex Higgins inte kvalificera sig för VM. Därmed var det nu bara Cliff Thorburn och Dennis Taylor som hade spelat alla VM som hållits i The Crucible Theatre. Båda hade för övrigt varit med ända sedan 1973.

 Den 15 april, då VM startade, inträffade Hillsborougholyckan på fotbollsstadionet som också ligger i Sheffield. Dagen därpå hölls en tyst minut under snooker-VM.

 Eddie Charlton blev den näst äldste någonsin (efter Fred Davis) att vinna en VM-match, då han slog Cliff Thorburn i första omgången. Charlton skulle fylla 60 samma år.

 Stephen Hendry blev den förste skotten att gå till semifinal i VM sedan Walter Donaldson på 1950-talet.

Resultat

Externa länkar 
 

1989 i Storbritannien
Snookersäsongen 1988/1989
1989
Sportevenemang i Sheffield